Scientologie steht für:

 eine Wissenschaft, deren Forschungsgegenstand die Wissenschaften sind, siehe Wissenschaftsforschung
 Scientologie (Nordenholz), ein Buch von Anastasius Nordenholz, das Scientology inspiriert haben soll 

Siehe auch:
 Scientology